Acre Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Acre Creek (Bucht), eine Bucht im US-Bundesstaat Maryland
 Acre Creek (Fluss), ein Fluss im US-Bundesstaat New York

Siehe auch:
 Hells Half Acre Creek